Lassila peut désigner :
Lassila, une section d'un quartier d'Helsinki
Ancien nom de Lasila, un village estonien
des personnalités :
Kalle Lassila, un fondeur finlandais
Lydia Lassila, une skieuse acrobatique australienne
Teemu Lassila, un joueur de hockey sur glace finlandais

Patronyme finnois